Meka peut désigner :
 Meka, une série de bande dessinée ;
 Meka, un village camerounais de la commune de Mundemba ;
 Meka, un village camerounais de la commune de Lomié.

Homonymie de localités